Але (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Але — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж.
 Але — село, Новосокольничеський район, Псковська область
 Але — річка в Нижній Саксонії (Німеччина). ()
 Алес, іноді Але — місто у Франції.